Sultanato de Banjar o Sultanato de Banjarmasin (Banjar:كسلطانن بنجر, Kesultanan Banjar) fue un sultanato localizado en lo que hoy en día es la provincia de Borneo Meridional en Indonesia. Por gran parte de su historia, su capital estuvo en Banjarmasin.

El reino de Banjar fue fundado en 1520 y se convirtió en el Sultanato de Banjar desde 1526. Luego fue abolido unilateralmente por los neerlandeses el 11 de junio de 1860. Sin embargo, la gente de Banjar aún reconoce que hubo un gobierno de emergencia/evacuación que solo terminó en enero. 24, 1905. Sin embargo, desde el 24 de julio de 2010, el Sultanato de Banjar ha vuelto a la vida con la toma de posesión del Sultán Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah,  basado en Permendagri No. 39 de 2007 sobre Lineamientos para Facilitar a las Organizaciones Comunitarias en el Ámbito de la Cultura, los Palacios y las Instituciones Consuetudinarias en la Preservación y Desarrollo de la Cultura Regional. La tarea de preservar las instituciones, costumbres, cultura y similares del palacio recae en los jefes regionales y la comunidad. A través de esta autoridad, el sultán Khairul Saleh (actual sultán de Banjar) estableció amistades con figuras prominentes de reyes y sultanes en todo el archipiélago a través de varios foros de comunicación de parentesco para preservar la cultura de cada región de Indonesia. Esta actividad no es sólo de alcance nacional sino incluso de carácter internacional.

El área más amplia de este reino en su apogeo se llamaba imperio Banjar, que supervisaba varios estados en forma de sultanatos, reinos, principados, ducados y pequeñas áreas dirigidas por jefes Dayak.

Cuando la capital estaba todavía en Banjarmasin, este sultanato se llamaba Sultanato de Banjarmasin. El Sultanato de Banjar es el sucesor del Reino de Negara Daha, es decir, el reino hindú que tiene miles de ciudades en la ciudad de Negara, ahora es la capital del subdistrito de Daha del Sur, Hulu Sungai Selatan.

La bandera del estado de Banjar es amarilla arriba y negra abajo con una posición horizontal.

La tradición afirma además que después de la muerte de Ampoe Djatmaka (fundador de Negara Dipa), su hijo, Limbong Mengkoerat, logró provocar un milagro que emergió del arroyo, Poetri Djoendjoeng Boeih, una hija de su familia, se casó con un príncipe javanés de Madjapahit, quien gobernó bajo el nombre de Maharaja Soeria Nata y es considerado el fundador del imperio y el antepasado de los príncipes de Bandjermasin. Ese evento y el contacto frecuente que existió entre las dos regiones puede ser la razón por la cual las fundaciones de Bandjermasin están asociadas con una colonia javanesa. Presumiblemente, Maharaja Soeria Nata no era otro que Tjakra Nagara, hijo del príncipe Madjapahit, quien, según Raffles Javanese Chronicle, fue enviado a Bandjermasin con muchos barcos y tropas como gobernante alrededor de 1437.

El imperio disfruto de paz y prosperidad entre una serie de gobernantes del hogar de las tribus indígenas, y sus fronteras se extienden desde Solok (Karasikan) hasta Sambas a lo largo de las costas sur y este de Borneo. Esta situación duró hasta finales del siglo XVI, cuando el príncipe Sakar Soengsang, pasando por alto a sus propios hijos, nombró a Radhen Samudra, el hijo de su hija, como sucesor al trono, lo que provocó una amarga guerra civil. Radhen, que luego se convierte en príncipe de Samudra, incapaz de ganar, busca y obtiene la ayuda del sultán de Demak, con la condición de que él y su pueblo abracen la doctrina musulmana y rindan tributo al príncipe. Reforzado por la ayuda javanesa, el Príncipe pronto derrotó a sus oponentes y ascendió al trono con el título de Sultán.

Habiendo logrado su objetivo, el nuevo sultán (Hidayatullah 1) pronto se olvidó de estar a la altura de sus estimaciones predeterminadas; pero las amenazas posteriores de sus superiores tuvieron el efecto suficiente para obligarlo a regresar a Java para satisfacer al príncipe. Allí fue encarcelado por su deslealtad y solo fue liberado a través de la mediación de su hijo (Raden Senapati Sultan Mustain Billah), por supuesto no con un gran sacrificio. Con el mayor debilitamiento de los príncipes javaneses, parece que no mucho después de que su supremacía sobre Banjarmasin, que se había roto varias veces, parecía haber terminado de una vez por todas, y como acto final de subordinación a este reino javanés encuentro registros del envío de una embajada en 1642 al sultán Agoeng, rey de Mataram.
Antiguos sultanatos de Asia
Estados y territorios fundados en 1526

Tiempo de apogeo 
El Sultanato de Banjar comenzó a vivir su apogeo en las primeras décadas del siglo XVII con la pimienta como producto comercial, prácticamente el suroeste, sureste y este de la isla de Borneo rendían tributo al reino de Banjarmasin. Anteriormente, el Sultanato de Banjar pagaba tributo al Sultanato de Demak, pero durante el reinado del Sultanato de Pajang, sucesor del Sultanato de Demak, el Sultanato de Banjar dejó de enviar tributos a Java.

La supremacía de Java sobre Banjarmasin fue llevada a cabo nuevamente por Tuban en 1615 para conquistar Banjarmasin con la ayuda de Madura (Arosbaya) y Surabaya, pero fracasó debido a la feroz resistencia.

El sultán Agung de Mataram (1613-1646) amplió su control sobre la isla de Java al derrotar los puertos de la costa norte de Java como Jepara y Gresik (1610), Tuban (1619), Madura (1924) y Surabaya (1625). En 1622 , Mataram volvió a trazar su programa de colonización de los reinos del sur, suroeste y sureste de la isla de Borneo, y el sultán Agung afirmó su soberanía sobre el reino de Sukadana en 1622. 

Junto con esto, porque sintió que tenía suficiente fuerza en los aspectos militares y económicos para enfrentar los ataques de otros reinos, el sultán de Banjar reclamó Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pemburan, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir y Kahayan Hulu, Kutai. , Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam Asam, Kintap y Swarangan como vasallos del reino de Banjarmasin, esto sucedió en 1636.

Desde 1631, Banjarmasin se había estado preparando para enfrentar un ataque del Sultanato de Mataram , pero debido a la falta de logística , el plan de ataque del Sultanato de Mataram ya no estaba allí. Después de 1637 hubo una migración desde la isla de Java a gran escala como resultado de ser víctimas de la agresión política del sultán Agung. La llegada de inmigrantes de Java tuvo una influencia muy grande para que los puertos de la isla de Borneo se convirtieran en el centro de difusión de la cultura javanesa.

Además de enfrentarse a las invasiones planificadas desde Mataram, el sultanato de Banjarmasin también tuvo que enfrentarse al poder holandés. En 1637, Banjarmasin y Mataram firmaron la paz después de años de relaciones tensas. La guerra de Macasar (1660-1669) hizo que muchos comerciantes se mudaran de Somba Opu, el puerto del sultanato de Gowa, a Banjarmasin. La moneda en circulación en el Sultanato de Banjar se llamaba doit.

Antes de ser dividido en varias regiones (reinos menores), el territorio del Sultanato de Banjar incluía las provincias de Kalimantan del Sur y Kalimantan Central, al oeste limitaba con el Reino de Tanjungpura en Tanjung Sambar (Ketapang) y al este con el Sultanato de Pasir en Tanjung Aru. En sus regiones fraccionarias, el rey tiene el título de Príncipe, solo en el Sultanato de Banjar tienen derecho a usar el título de Sultán. Otros sultanatos enviaron tributo al Sultanato de Banjar, incluido el Sultanato de Pasir, que fue conquistado en 1636 con ayuda holandesa.

El Sultanato de Banjarmasin es el reino más fuerte de la isla de Kalimantan. El sultán de Banjar usó equipo real de estilo hindú.

Historia 
El segundo rey de Negara Daha , Maharaja Sukarama, tenía cuatro esposas plebeyas, cuatro hijos y una hija. Como Maharaja Sukarama siguió la creencia tradicional de Negara Dipa que requería que el rey tuviera sangre real, arregló el matrimonio de su única hija, Putri Galuh Baranakan, y el hijo de su hermano, Raden Bagawan, con el nombre de Raden Mantri. El resultado de esta unión (de Mantri y Galuh) producirá el heredero ideal para gobernar Daha, ya que tendrían sangre real patrilineal y matrilineal. Esta unión resultó en Raden Samudra, quien fue preparado por Sukarama para gobernar.

Sin embargo, después de la muerte de Sukarama, esta sucesión fue desafiada por sus hijos, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumanggung, quien usurpó el trono. El fundador del sultanato, Raden Samudra, era del linaje real del Reino de Negara Daha. Escapó del Reino de Daha al área del río Barito, porque su seguridad estaba en peligro, y estableció un nuevo reino en Banjarmasin. Con la ayuda de Mangkubumi Aria Taranggana, Raden Samudra se convirtió al Islam el 24 de septiembre de 1526, cambiando su nombre a Sultán Suriansyah. Banjar al principio rindió tributo al Sultanato de Demak. Sin embargo, ese estado encontró su desaparición a mediados del siglo XVI, y Banjar no estaba obligado a enviar tributo al nuevo poder en Java, el Sultanato de Pahang.

Banjar surgió en las primeras décadas del siglo XVII como productor y comerciante de pimienta. Pronto, prácticamente todas las áreas del suroeste, sureste y este de la isla de Kalimantan estaban rindiendo tributo al sultanato. El sultán Agung de Mataram (1613-1646), que gobernó los puertos costeros del norte de Java como Jepara, Gresik, Tuban, Madura y Surabaya, planeó colonizar las áreas de Borneo dominadas por los banjar en 1622, pero el plan se canceló debido a la insuficiencia de recursos.

En el siglo XVIII, el príncipe Tamjidullah I transfirió con éxito el poder a su dinastía y nombró al príncipe Nata Dilaga como su primer sultán con Panembahan Kaharudin Khalilullah. Nata Dilaga se convirtió en el primer rey de la dinastía como Tamjidullah I en 1772, el día de su ascensión llamándose a sí mismo Susuhunan Nata Alam.

El hijo del sultán Muhammad Aliuddin Aminullah llamado Príncipe Amir, nieto del sultán Hamidullah, huyó al Pasir y solicitó la ayuda de su tío Arung Tarawe (y Ratu Dewi). Amir luego regresó y atacó el Sultanato de Banjar con una gran fuerza del pueblo Bugis en 1757, y trató de recuperar el trono de Susuhunan Nata Alam. Temiendo la pérdida de su trono y la caída del reino ante los Bugis, Susuhunan Nata Alam solicitó la ayuda de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), que envió una fuerza al mando del Capitán Hoffman. La fuerza combinada derrotó a los Bugis y envió a Amir a huir de regreso a Pasir. Después de mucho tiempo, trató de reunirse con los nobles de Barito Banjar, a quienes no les gustaba la VOC. Después de esto, Amir fue arrestado y exiliado a Sri Lanka en 1787 y Banjar se convirtió en un protectorado neerlandés.

Los neerlandeses aumentaron su presencia en el siglo XIX, tomando territorio del sultanato e interfiriendo en el nombramiento de sus gobernantes. La resistencia condujo a la Guerra de Banjarmasin (1859–1863) y la abolición del sultanato en 1860. Posteriormente, el área fue gobernada por regentes en Martapura (Pangeran Jaya Pemenang) y en Amuntai (Raden Adipati Danu Raja). La regencia finalmente fue abolida en 1884. El último pretendiente al trono murió en 1905.
Ya en 1945, La guerra de independencia indonesia comienza, y en 1948, los neerlandeses intentan mantener sus posesiones y crean la Región de Banjar que sería parte de los Estados Unidos de Indonesia país que pronto sería disuelto en 1950 junto con la región.

Lista de sultanes de Banjar 
 1520-1546 Sultán Suriansyah
 1546-1570 Sultán Rahmatullah bin Sultán Suriansyah
 1570-1595 Sultán Hidayatullah I bin Rahmatullah
 1595-1638 Sultán Mustain Billah bin Sultán Hidayatullah I
 1642-1647 Sultán Inayatullah bin Mustainbillah
 1647-1660 Sultán Saidullah bin Sultán Inayatullah
 1660-1663 Sultán Ri'ayatullah/Tahalidullah? bin Sultán Mustainbillah
 1663-1679 Sultán Amrullah Bagus Kasuma bin Sultán Saidullah
 1663-1679 Sultán Agung/Pangeran Suryanata II bin Sultán Inayatullah
 1679-1708 Sultán Amrullah Bagus Kasuma bin Sultán Saidullah
 1708-1717 Sultán Tahmidullah I/Sultán Surya Alam bin Sultán Tahlilullah/Sultán Amrullah
 1717-1730 Panembahan Kasuma Dilaga bin Sultán Amrullah
 1730-1734 Sultán Hamidullah/Sultán Ilhamidullah/Sultán Kuning bin Sultán Tahmidullah I
 1734-1759 Sultán Tamjidullah I bin Sultán Tahlilullah
 1759-1761 Sultán Muhammadillah/Muhammad Aliuddin Aminullah bin Sultán Il-Hamidullah/Sultán Kuning
 1761-1801 Sultán Tahmidullah II/Sultán Nata bin Sultán Tamjidullah I
 1801-1825 Sultán Sulaiman al-Mutamidullah/Sultán Sulaiman Saidullah II bin Tahmidullah II
 1825-1857 Sultán Adam Al-Watsiq Billah bin Sultán Sulaiman al-Mutamidullah
 1857-1859 Sultán Tamjidullah II al-Watsiqu Billah bin Pangeran Ratu Sultán Muda Abdur Rahman bin Sultán Adam

Líderes de la resistencia contra los neerlandeses
 1859-1862 Sultán Hidayatullah Khalilullah bin Pangeran Ratu Sultán Muda Abdur Rahman bin Sultán Adam
 1862      Pangeran Antasari bin Pangeran Mashud bin Sultán Amir bin Sultán Muhammad Aliuddin Aminullah
 1862-1905 Sultán Muhammad Seman bin Pangeran Antasari Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin.

Renacimiento 
En 2010, el sultanato fue “revivido” por cuestiones culturales en Martapura por Ir. Haji Gusti Khairul Saleh, un político indonesio y regente de la Regencia de Banjar, que afirmaba ser descendiente de la familia real. También planeaba reconstruir el palacio real de Banjar usando sus propios fondos privados.

Árbol genealógico

Territorio 
En su apogeo, fue el estado más grande de Borneo junto con el Sultanato de Sukadan con una superficie de unos 40.000 km² (aprox). Al oeste limita con Sukadana, al este con el Sultanato de Paser.

Gobierno 
1. Rey: titulado Sultán/ Panambahan/Reina/Susuhunan
Príncipe Heredero: Titulado Ratu Anum/Príncipe Ratu/Joven Sultán

2. Primer Ministro: llamado Primer Mantri/Mangkubumi/Wazir, bajo Mangkubumi: Food Mantri, Pangiwa Mantri, Earth Mantri y 40 Attitude Mantri, cada Attitude Mantri tiene 40 guardaespaldas.

3. Lalawanan: jefe de distrito, el puesto es el mismo que durante el período de las Indias Orientales Neerlandesas.

4. Sarawasa, Sarabumi y Sarabraja: Jefe de Asuntos de Palacio
Mandung y Raksayuda: jefe de Longsari Hall, Ward y Fort

5. Mamagarsari: El séquito del rey se sienta en Situluhur
Parimala: Jefe de asuntos comerciales y de mercado (mercados). Asistido por Singataka y Singapati.

6. Sarageni y Saradipa: Poder en el manejo de armas (lanza, ganjur), duhung, escudo, badik, machete, badil, cañón, etc.

Puspawana: Autoridad en materia de cultivos, bosques, pesca, ganadería y caza.

7. Pamarakan y Rasajiwa: Gerente general de necesidades de interior/palacio

8. A veces Aji: Presidente de la Asociación de Agricultores y Vivienda. Nanang como ayudante
9. Wargasari: Gerente general de suministros de alimentos y graneros de arroz, bienestar

10. Anggarmarta: alcalde, jefe de asuntos portuarios

11. Astaprana: Intérprete de percusión, arte y literatura.

12. El Mangkumbara: Jefe de asuntos ceremoniales

13. Wiramartas: Ministro de Comercio, facultado para establecer relaciones comerciales con países extranjeros, con el consentimiento del Sultán.

14. Bujangga: Jefe de asuntos de construcción, religión y lugares de culto

15. Singabana: Jefe de orden público.

Los cargos durante el período Panembahan Kacil (Sultán Mustain Billah) consistían en:

1. Mangkubumi

2. Mantri Pangi y Mantri Panganan

3. Fiscal General

4. Sr. Panghulu

5. Señor califa

6. Jatib

7. Los dipatis

8. Para Pryai

Los temas religiosos islámicos se discuten en reuniones/deliberaciones por parte de Penghulu, quien dirige la discusión, con miembros que consisten en: 
Mangkubumi, 
Dipati, 
Fiscal, 
Khalifah y 
Penghulu.
Los asuntos legales seculares fueron discutidos por el Fiscal, quien dirigió la discusión con miembros que consistían en el Rey, Mangkubumi, Dipati y los Fiscales.
El tema de los asuntos reales fue una discusión entre el rey, Mangkubumi y Dipati.
En la jerarquía de la estructura estatal, bajo Mangkubumi está Panghulu, entonces Fiscal. La orden en un tribunal estatal es el Rey, Mangkubumi, Panghulu, luego el Fiscal. El orden es cuando el Rey camina, seguido por el Mangkubumi, luego el Panghulu y luego el Fiscal. La autoridad del Panghulu es superior a la del Fiscal, porque el Panghulu se ocupa de cuestiones religiosas, mientras que el Fiscal se ocupa de cuestiones seculares.
Los Dipatis, que consisten en los hermanos del rey, acompañan y ayudan al rey, pero solo son superados por Mangkubumi.
El sistema de gobierno sufrió cambios durante el reinado del sultán Adam Al-Watsiq Billah. Los cambios cubren los siguientes departamentos:

1. Mufti: juez supremo, supervisor del Tribunal General
2. Qadi: jefe de asuntos religiosos islámicos
3. Penghulu: juez inferior
4. Lurah: directamente como asistente de Lalawanan (jefe de distrito) y supervisa el trabajo de varias personas de Pambakal (jefe de aldea) con la asistencia de Khalifah, Bilal y Kaum.
Pambakal: Jefe de aldea que controla a varios niños de la aldea.
5. Mantri: un rango honorífico para personas destacadas y meritorias, algunas de las cuales son jefes de aldea en la misma zona que Lalawanan.
6. Kampung Tatuha: persona destacada en el pueblo.
Panakawan: persona que es por orden del rey, exenta de todo tipo de impuestos y obligaciones.

Honorífico
1. Sultán, conocido como: Su Majestad el Sultán
2. Gobernador General de la VOC: Sr. El Muy Nobilísimo Gobernador General.

La reina se llama Ratu si es de ascendencia noble o Nyai Ratu si proviene de plebeyos, mientras que las concubinas se llaman Nyai.
El hijo del rey tenía el título Gusti (= Raden/Raden Aria en la era hindú e islámica temprana), y si el hijo de la consorte obtenía el título de Príncipe y si servía como Dipati, obtendría el doble título de Príncipe Dipati. .

Los príncipes descendientes del sultán que gobernaba transmitieron el título de "Gusti" a sus descendientes, tanto hijos como hijas. Los Gusti (hombres) que tienen un largo linaje con el sultán reinante solo transmiten el título de Gusti solo a los niños.

La hija del rey tiene el título Gusti (= Raden Galuh en la era hindú), si el hijo de la consorte obtendrá el título Putri y después del matrimonio obtendrá el título Ratu.

Andin, según Tutur Candi, este título es para los descendientes reales de Negara Daha que fueron derrotados por Sultan Suriansyah y ya no se les permite usar el título de Príncipe.

Antung, un título para el hijo/hija de una mujer "Gusti" que está casada con una persona común. Antung es equivalente al título Utin (femenino) en Kotawaringin.
Un hombre corriente que se casara con la hija del sultán recibiría el título de Raden. Raden también es un título para funcionarios burocráticos del grupo Nanang/Anang, por ejemplo, el título Raden Tumenggung, que luego aumenta a Raden Dipati.

Según Hikayat Banjar, el título de Nanang se le dio a los miembros de la familia de Ampu Jatmika que se llamaban A veces Haji (haji = rey), mientras que la familia de la esposa de Ampu Jatmika no recibió este título o también se le dio a los hombres comunes que se casaron con la hija. del sultán, por ejemplo Nanang Sarang (utilizado en el siglo XVII).

Un hombre de ascendencia árabe que se casa con la hija del Sultán recibirá el título de Príncipe Serip (Sharif), mientras que la hija del Sultán que se convierte en esposa de la emperatriz se llama Ratu Serip (Reina Syarif).

Sistema 

Los gobernantes llevaban el título de sultán (el título de parambahan era honorífico), y desde 1772, también el título de susuhunan ("aquel a quien todos obedecen"). En las áreas interiores de Kalimantan y las tierras dependientes se le tituló raja o ratu, solo en Banjar propiamente dicho usó el título de sultán. El heredero ostentaba el título de ratu anum.

El sultán fue asistido por el primer ministro (mangkuburni), quien encabezó entre 7 y 40 orangs (ministros). El estado se dividió en regiones encabezadas por lalawangans. Las ciudades portuarias estaban encabezadas por Anghamarts. vimartas era responsable de las relaciones diplomáticas con países extranjeros.

Economía 
La base era el cultivo y venta de pimiento, principalmente cubeba. Acuñaron sus propias monedas, para alcanzar.

Referencias 

Estados desaparecidos de Asia

Véase también 
 Pueblo banjar
 Banjarmasin
 Provincia de Borneo Meridional
 Región de Banjar

Enlaces externos